Мариота () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мариота, дочь Эхана — любовница Александра Стюарта, графа Бухана и матерью Александра Стюарта, графа Мара.
 Мариота, Маркус (род. 1993) — американский профессиональный игрок в американский футбол.